Турки́ ибн Фе́йсал ибн Абду́л-Ази́з А́ль Сау́д, известен как Турки аль-Фейсал (; род. 15 февраля 1945, Мекка, Саудовская Аравия) — саудовский государственный деятель, политик, дипломат и принц из королевской династии Саудитов. Сын третьего короля Саудовской Аравии Фейсала ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Глава Службы общей разведки Саудовской Аравии в 1977—2001 годах. Посол Саудовской Аравии в США в 2005—2007 годах и посол Саудовской Аравии в Великобритании в 2002—2005 годах.

Биография

Ранние годы 
Родился 15 февраля 1945 года в Мекке (Саудовская Аравия). Он является восьмым и самым младшим сыном короля Фейсала и его четвёртой жены Иффат ас-Сунайян.

У него были 4 старших брата: принц Мухаммед (1937—2017), принц Сауд (1940—2015), принц Абдуррахман (1942—2014) и принц Бандар (1943—2015) и 4 сестры: принцесса Сара (род. 1935), принцесса Латифа, принцесса Лулува (род. 1948) и принцесса Хайфа (род. 1950).

Образование 
Учился сначала в школе, основанной его отцом и матерью в Таифе, Саудовская Аравия. С 14 лет принц учился в США, в школе , штат Нью-Джерси, закончил в 1963 году, а затем учился в Джорджтаунском университете (Georgetown University), г. Вашингтон, округ Колумбия, до 1968 года (закончил вместе с Биллом Клинтоном). Потом учился в Великобритании.

Начало карьеры 
По возвращении домой принц был назначен в 1973 году советником Королевского суда.

Принц Турки бин Фейсал Аль Сауд начал серьезную политическую карьеру заместителем своего дяди (единоутробного брата матери) Камаля Азама, и затем добился его поста начальника разведки, именуемой Служба общей разведки ( ) в 1977 году и успешно возглавлял разведку около 23 лет. В частности он принимал участие в организации сложнейшей и крупнейшей в истории Саудовской Аравии контр-террористической операции по освобождению от террористов Священной Мечети в Мекке во время теракта в ноябре-декабре 1979.

Контакты с Усамой бен Ладеном 
По долгу службы принц Турки лично встречался с Усамой бен Ладеном 5 раз, первый раз в 1978 и последний раз в 1990 году. В 1979 году Усама Бен Ладен сам обратился к принцу Турки за советом, будучи взбешённым советским вторжением в Афганистан. Усама бен Ладен воспользовался предложением принца Турки финансово помочь афганским моджахедам и отправился в соседний Пакистан для организации джихада. Как утверждает сам принц Турки: «… если вы прочтёте Wall Street Journal, вы можете подумать, что я изобрёл бен Ладена, но это не правда. Когда я встретил его, он был относительно приятный человек, очень застенчивый, тихо/мягко говорящий, и, фактически, он особо и не говорил вообще.»

Последняя личная встреча с бен Ладеном по словам принца Турки состоялась в приемной разведки в 1990 году, когда Усама бен Ладен искал поддержку и предлагал помощь в борьбе с коммунистами Южного Йемена, которые вызвали обеспокоенность саудовского правительства. Но принц Турки и другие старшие принцы отвергли предложения бен Ладена, а в мае 1990 года проблема разрешилась, так как Южный Йемен объединился с некоммунистическим, более мощным и более населённым Северным Йеменом.

Существуют указания на то, что в 1991 Усама бен Ладен, по возвращении в Саудовскую Аравию был посажен под домашний арест в городе Джидда за своё открытое противостояние присутствию американских войск на саудовской земле. Журналисты Джеральд Познер (Gerald Posner) и Стив Колл (Steve Coll) утверждают, что закрытые доклады разведки США описывают секретную сделку между бен Ладеном и принцем Турки, как начальником Службы общей разведки. Хотя Усама бен Ладен стал врагом саудовского государства, его популярность не давала правительству возможности его открытого ареста или казни. В результате бен Ладену позволили секретно покинуть Саудовскую Аравию с деньгами и соратниками летом 1991 года (сначала в Афганистан, потом в Судан в 1992 году), хотя саудовское правительство и отреклось от него официально. Финансирование сторонников бен Ладена продолжалось в обмен на обещание, что они никогда не будут выступать против Саудовской Аравии. Эта сделка была подтверждена в 1996 и 1998 годах.

Переговоры с Талибаном 
В 1993 принц Турки помогал организовывать переговоры между враждующими сторонами в Афганистане. В начале 1996 года Судан предложил экстрадицию бен Ладена в Саудовскую Аравию. Президент США Билл Клинтон звонил Турки и требовал привезти Усаму бен Ладена в Саудовскую Аравию для казни. Но Саудовская Аравия отказала США в этом требовании, Усама бен Ладен покинул Судан и навсегда скрылся в Афганистане.
Принц Турки утверждает, что не имел связей с бен Ладеном после августа 1990 года.
Но возглавляемая принцем Турки саудовская разведка следила за бен Ладеном и после 1990 года.
Принц Турки секретно связывался с лидером Талибана муллой Омаром (Мухаммед Омар) в 1998 в попытках добиться выдачи бен Ладена в Саудовскую Аравию самим движением Талибан с помощью угроз и взяток. «… я был послан в Афганистан королём Фахдом и кронпринцем Абдуллой, чтобы уговорить муллу Омара передать бен Ладена нам …». Принц Турки считает, что сделка с муллой Омаром о выдаче бен Ладена под суд Саудовской Аравии была достигнута, но затем сорвалась.
В сентябре 1998 года принц Турки в компании с начальником военной разведки Пакистана снова встречался с муллой Омаром в городе Кандагар. Мулла Омар прямо отказался от своего обещания выслать бен Ладена. Когда принц Турки яростно возразил ему, мулла Омар потерял терпение и угрожая, выгнал их обоих, порвав тем самым все связи с саудовским правительством.

Конец карьеры в разведке и теракты 11 сентября 2001 года
Принц Турки бин Фейсал Аль Сауд был неожиданно уволен с поста начальника разведки за 10-11 дней до событий 11 сентября 2001 года в США. Это случилось 31 августа 2001 и официальное сообщение гласило, что «… король Фахд ибн Абдулазиз вчера освободил принца Турки Аль-Фейсала ибн Абдулазиза, по его просьбе, от его поста шефа Службы общей разведки». Отставка стала сюрпризом, так как за 4 месяца до этого король издал декрет, закрепляющий этот пост за принцем Турки ещё на 4 года.
С 2001 года озвучиваются утверждения, что принц Турки покинул США на авиалайнере (с 31 представителем саудовской королевской семьи) через несколько дней после событий 11 сентября. В частности, это утверждал репортёр из независимого, альтернативного издания , США.
Но сам принц Турки утверждает, что этот теракт застал его на родине, в Джедде.

15 августа 2002 года принц Турки стал одним из трех обвиняемых (другие два это его братья принц Султан ибн Абдул Азиз и принц Мохамед ибн Фейсал) в иске родственников жертв 11 сентября 2001 года к властям Саудовской Аравии. Истцы считали, что он и другие саудовские принцы, банки и фонды могли спонсировать террористов, ответственных за террористические акты 11 сентября. Принц выиграл иск. Его участие также упомянуто в документальном фильме Майкла Мура Фаренгейт 9/11 (Fahrenheit 911). В декабре 2004 Турки получил выплаты с журнала «Пари Матч» Paris Match за неподтвержденные утверждения, что он связан с атаками. В 2005 году американский федеральный суд решил, что все саудовские официальные лица, включая Турки, имеют иммунитет от исков на эту тему.

Дипломатическая карьера 
Затем принц Турки бин Фейсал Аль Сауд работал послом Саудовской Аравии в Великобритании (2002—2005) и в США (2005.12.02 — 2007.02.02).
На этих постах и позднее принц охотно давал много непринужденных интервью на хорошем английском (в том числе и российским СМИ) и был не прочь пошутить на разнообразные, в том числе и серьёзные темы, что обеспечивало ему внимание аудитории. В частности, его краткое выступление в 2012 году на очередном ежегодном заседании , является с одной стороны шутливым ответом на шутки его друга (на протяжении почти 50 лет) Билла Клинтона. Но с другой стороны в этом ответе принц также серьёзно, от лица всех мусульман, благодарит бывшего президента США Билла Клинтона за вмешательство в войну в Боснии, вспоминая критику «наших европейских друзей, которые имели возможность показать миру, что значит толерантность и интеграция, но просто отвергли это» и за освобождением Косово, и «почти освобождение (near deliverance)» Палестины от оккупации.

После 2007 года принц Турки является неофициальным посланником саудовского правительства. По утверждению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского ещё в октябре 2002 года в момент террористического акта на Дубровке (во время показа мюзикла Норд-Ост), принц Турки Аль-Фейсал находился в Москве с неофициальной миссией.

16 марта 2015 года принц Турки в интервью телекомпании BBC сделал заявление о том, что Саудовская Аравия может отказаться от безъядерного статуса в том случае, если посредникам не удастся убедить Иран полностью отказаться от обогащения урана. По его словам, в случае если Иран продолжит разработку своей ядерной программы, то на Ближнем Востоке, а позже и во всем мире начнется ядерная гонка.

Семья 
Женат, у него 6 детей. Его старший сын, принц Фейсал (род.1975), инвестор, а другой сын, принц Абдул-Азиз (род. 1983), гонщик и министр спорта с 2020 года.

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Политики по алфавиту
Министры Саудовской Аравии
Послы Саудовской Аравии в Великобритании
Послы Саудовской Аравии в США
Политики XXI века
Выпускники Лоуренсвилльской школы
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)